Columbia City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Columbia City (Indiana)
Columbia City (Oregon)